Коложо (Коложа, Коложе) — озеро в Опочецком районе Псковской области
 Коложо — река в Опочецком районе Псковской области, приток Изгожки

См. также
 Коложе (Коложа) — городище и древний город-крепость на территории Опочецкого района Псковской области